Coma hace referencia a varios artículos:

Ciencias
 Coma (medicina), estado grave de pérdida de consciencia;
 Coma o separador decimal, puede funcionar como  el punto entre decimales y enteros;
 Coma (óptica) o aberración comática es una distorsión óptica debida a las imperfecciones de diseño y fabricación de las lentes o de otros componentes.

Astronomía 
 Coma (astronomía), nube que envuelve el núcleo de un cometa;
 Coma Berenices, constelación cercana a Leo; en esta dirección se pueden observar:
 el supercúmulo de Coma, cúmulo de galaxias;
 el cúmulo de Coma, cúmulo de galaxias ubicado dentro del anterior;
 el  cúmulo de Coma I, cúmulo de galaxias disperso;
 el cúmulo estelar de Coma o Melotte 111, cúmulo de estrellas abierto.

Artes
 Coma (puntuación) (,) en lingüística es un signo de puntuación;

Literatura
 Coma (novela) (1977), de Robin Cook;
 En coma (colección de. cuentos), de terror y realismo del escritor peruano Percy Meza;
 «En coma (cuento)», de esa obra.

Cine 
 Coma (película) (1978), dirigida por Michael Crichton, basada en la novela de Robin Cook;
 Coma (película de 2022) (2022), dirigida por Bertrand Bonello

Música
 Coma (música), medida del intervalo musical (coma sintónica, coma pitagórica, coma de Holder...);
 «Coma (canción)», del álbum Use your illusion I de Guns N' Roses;
 «Coma White», sencillo del álbum Mechanical animals de Marilyn Manson;

Personas 
 Pere de Coma (?-1220), maestro .  obras de la Catedral de la Seu Vella de Lérida (España).
 José Galofré y Coma (1819-1867), pintor español.
 Javier Coma (1939-2017), publicista y estudioso español de la historia del cine.
 Marc Coma (1976-), piloto español de rallies.

Enlaces externos